

Альто — місто, штат Джорджія
 Альто — місто, штат Техас
 Альто — місто, штат Вісконсин
 Альто — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Альто-Малькантоне — громада в кантоні Тічино